Beatriz de Provenza (h. 1229 – 23 de septiembre de 1267) fue condesa de Provenza y Forcalquier. También fue reina consorte de Sicilia por matrimonio con el rey Carlos I de Sicilia.

Hija menor de Ramón Berenguer V de Provenza y Beatriz de Saboya, Beatriz se casó el 31 de enero de 1246 con Carlos de Francia, conde de Anjou y Maine, el hermano menor del rey Luis IX de Francia.

En 1248, Beatriz acompañó a su esposo a la Séptima Cruzada, y dio a luz a su primer hijo en Nicosia. En 1266, Carlos fue coronado rey, lo que la convirtió en reina de Sicilia.

Familia
Ramón Berenguer, el conde de Provenza y Forcalquier, tuvo cuatro hijas y ningún hijo. Su hija mayor, Margarita, se casó con el rey Luis IX y era reina consorte de Francia; su segunda hija, Leonor, se había casado con el rey Enrique III de Inglaterra, y la tercera, Sancha se casó con el rico Ricardo de Cornualles, hermano del rey Enrique. El matrimonio del rey Luis IX con Margarita fue un arreglo de su madre, Blanca de Castilla, con la esperanza de que heredaría Provenza y el vecino condado de Forcalquier a la corona francesa cuando muriera Berenguer. Este, sin embargo, se lo dejó todo a Beatriz, convirtiéndola en condesa de Provenza por derecho propio. Jaime I de Aragón, con la esperanza de unir Provenza y Tolosa, había planeado casarse con Beatriz, pero cuando su padre murió la corte francesa intervino, consiguiendo que el papa Inocencio IV rechazara el matrimonio.

Matrimonio
Cuando Berenguer murió el 19 de agosto de 1245, Beatriz se convirtió en una de las herederas más atractivas de la Europa medieval. Varios pretendientes intentaron raptarla, de manera que su madre, Beatriz de Saboya, colocó a la joven Beatriz en una fortaleza segura, y fue luego a ver al papa en busca de protección. En Cluny, en el mes de diciembre de 1245, tuvo lugar una discusión secreta entre el papa Inocencio IV, Luis IX de Francia, su madre Blanca de Castilla y su hermano Carlos de Anjou. Se decidió que a cambio del apoyo militar de Luis IX al papado, el Papa permitiría a Carlos de Anjou casarse con Beatriz. Provenza, sin embargo, nunca pasaría a Francia a través de Carlos. Se llegó al acuerdo de que si Carlos y Beatriz tenían hijos, el condado iría a parar a ellos; si no había descendencia, entonces el condado iría a la hermana de Beatriz, Sancha. Si Sancha moría sin heredero, Provenza pasaría al rey de Aragón.

Beatriz de Saboya, a quien le había sido concedido el usufructo vitalicio del condado según el testamento de su esposo, estuvo conforme con el matrimonio entre Carlos y Beatriz. Carlos, junto con Felipe de Saboya y quinientos caballeros, cabalgó de Lyon a la Provenza. En el camino, encontraron a Ramón, conde de Tolosa, quien también tenía un ejército de camino a Provenza. Sin embargo, Ramón de Tolosa había sido engañado por caballeros en favor de Carlos y por esta razón había traído menos hombres, y Carlos y su ejército fueron más rápidos. Cuando Carlos llegó a Aix-en-Provence, Jaime I de Aragón, quien había estado allí todo el tiempo, pero al que no se permitió ver a Beatriz, tenía soldados rodeando el castillo donde se encontraba la joven con su madre. Hubo una breve lucha, pero el rey de Aragón se retiró con dignidad. Para la joven Beatriz, Carlos, que fue descrito como "un joven admirable", fue una solución satisfactoria a sus problemas. El matrimonio tuvo lugar el 31 de enero de 1246, en Aix-en-Provence. Tenían soldados en guardia y la novia fue escoltada por el pasillo central de la iglesia por su tío, Tomás, conde de Saboya.

Tan pronto como Carlos se convirtió en conde de Provenza, llevó a su propio equipo de letrados y contables al condado. Excluyó a su suegra, Beatriz de Saboya, de la llevanza del condado y empezó a tomar castillos, poder y multas de los nobles que, hasta entonces, habían gozado de cierta independencia a la hora de administrar sus ciudades. Carlos se volvió muy impopular. Beatriz de Saboya se trasladó a Forcalquier como protesta, y en Marseille, los oficiales de Carlos fueron expulsdos de la ciudad. En el conflicto familiar, la joven Beatriz se puso de parte de su marido.

Séptima Cruzada
En mayo de 1247, Carlos y Beatriz están documentados en Melun, donde Carlos fue nombrado caballero por su hermano el rey Luis. Beatriz acompañó a Carlos a la Séptima Cruzada en 1248. Liderada por Luis IX, los cruzados hicieron un amplio desfile por toda Francia. Antes de marcharse, Carlos y Beatriz se encontraron con la madre de ella en Beaucaire para intentar llegar a un acuerdo en relación con la Provenza. Mientras que los asuntos más importantes se dejaban hasta el regreso de Carlos y Beatriz, se decidió que Beatriz de Saboya abandonaría los derechos al 'castillo de Aix a cambio de un porcentaje de los ingresos del condado'. 

En Nicosia, Beatriz dio a luz a su primer hijo, 'un niño muy elegante y bien formado', como su hermano Roberto de Artois le escribió a su madre la reina. Beatriz permaneció con su hermana Margarita en Damietta, cuando ellos perdieron contacto con el rey y su ejército, aquí Beatriz dio a luz a su segundo hijo; su hermana Margarita también parió estando en Damietta. Más tarde en 1250, se reunieron con el resto de los cruzados en Acre, donde se pagó el rescate del rey. Carlos y Beatriz, junto con otros nobles, pronto se marcharon y viajaron hasta la corte del emperador Federico II, para pedirle que enviara al rey de Francia más hombres para su cruzada. Sin embargo, Federico que había sido excomulgado, necesitaba su ejército para lucha luchar contra el Papa, y rechazó su petición. Carlos y Beatriz se vieron entonces obligados a marchar a Lyon para entrevistarse con el Papa.

Para cuando regresaron a Provenza en el año 1251, había estallado una rebelión abierta, alimentada por la madre de Beatriz, quien sentía que Carlos no había respetado sus derechos en Provenza. Sin embargo, para el mes de julio de 1252 Carlos había conseguido derrotar a los rebeldes y estaba en el proceso de ejercer su poder como conde de Provenza, cuando en noviembre de ese mismo año, murió la reina de Francia Blanca de Castilla, y Carlos y Beatriz tuvieron que ir a París, donde Carlos gobernaba Francia junto con su hermano Alfonso. El Papa ofreció a Carlos el reino de Sicilia en 1252, pero Carlos tuvo que rechazar la oferta, pues estaba preocupado con otros asuntos, y no tenía fondos suficientes.

Los cruzados volvieron a Francia en 1254. Carlos y Beatriz pasaron las Navidades en París ese año, donde todas las hermanas de Beatriz, y su madre, estuvieron presentes; se ha señalado que las otras cuatro mujeres trataron a la joven Beatriz fríamente, debido al testamento de Ramón Berenguer.

Reina de Sicilia
Margarita, la hermana de Beatriz, la nueva reina de Francia, la ofendió públicamente en 1259, al no sentarla en la mesa familiar; sostuvo que ello era debido a que no era una reina como sus hermanas, y de esa manera no podía sentarse con ellas. Margarita había confiado en provocar a su hermana en un comportamiento traicionero de manera que tuviera una razón válida para invadir Provenza. Beatriz "con gran dolor", fue a ver a Carlos y se supone que él le dijo "Quédate tranquila, porque pronto haré de ti una reina más grande que ellas".

Cuando el nuevo Papa ofreció a Carlos el reino de Sicilia, tenía que derrotar al pretendiente Hohenstaufen, Manfredo de Sicilia. Otro pretendiente al trono era el sobrino de Beatriz, Edmundo de Lancaster, pero pronto quedó claro que Carlos era el candidato más prometedor. Para lograr su propósito, Carlos necesitaba un ejército, y Beatriz ayudó a su esposo a organizar uno. Llamó a todos sus caballeros así como a los jóvenes de Francia, y según un historiador posterior, Angelo di Costanzo comprometió todas sus joyas, para asegurarse de que ellos se reunían con el ejército de su esposo:

Carlos fue primero a Roma, y Beatriz lo siguió con el resto de su ejército a través de los traicioneros pasos alpinos, en el otoño. Le llevó casi seis semanas alcanzar Roma, pero una vez allí tanto Carlos como Beatriz fueron coronados por el papa como rey y reina de Sicilia, el 6 de enero de 1266. Tan pronto terminaron las fiestas de la coronación, Beatriz se quedó en Roma con una pequeña fuerza para sostener la ciudad, mientras que Carlos se marchó a combatir en Apulia, derrotando a Manfredo en la batalla de Benevento. Tras la victoria de su esposo, Beatriz escogió el castillo de Melfi como su residencia.

Descendencia
Carlos y Beatriz tuvieron los siguientes hijos:
 Luis (1248–1248 Nicosia).
 Blanca (1250 – julio de 1269), casada en 1265 con Roberto III de Flandes (1249–1322), de quien tuvo un hijo, Carlos, que murió joven.
 Beatriz (1252–1275), casada en 1273 con Felipe de Courtenay (1243–1283), emperador titular de Constantinopla, de quien tuvo una hija, Catalina I de Courtenay, emperatriz titular de Constantinopla.
 Carlos II de Nápoles (1254–1309), conde de Anjou y Provenza, rey de Nápoles, que se casó como María Arpad de Hungría, de quien tuvo descendencia. La reina inglesa consorte Felipa de Henao descendía de su hija, Margarita de Anjou y Maine.
 Felipe (1256 – 1 de enero de 1277), rey titular de Jerusalén desde 1274 y Príncipe de Acaya, casó en 1271 con Isabel de Villehardouin (1263–1312), princesa de Acaya y Morea
 Roberto (1258–1265).
 Isabela (1261–1300), casada con Ladislao IV de Hungría (1262–1290). Su matrimonio no tuvo hijos.

Muerte
Beatriz murió en Nocera Inferiore en 1267, un poco más de un año de ser reina. La causa de su muerte no está documentada. Inicialmente se la enterró en Nocera, pero Carlos más tarde trasladó su cuerpo a Aix-en-Provence donde quedó enterrada con su padre.

Beatriz, como sus hermanas, su madre y su abuela fue conocida por su belleza. Una descripción de Beatriz dijo que ella "hacía latir el corazón de los hombres y los dedos de los trovadores a tañer la lira. Dos de los baladistas de la corte provenzal enloquecieron temporalmente de amor por la fascinante Beatriz", y como su hermana Sancha, con el tiempo se convertiría en reina antes de morir: Sancha se convirtió en "reina de romanos" después de que el conde de Cornualles fuera elegido rey; Beatriz se convirtió en reina consorte de Sicilia, después de que ese reino fuera confiado a Carlos por el papa.

Ancestros

Fuentes
 Cawley, Charles, Her profile, Foundation for Medieval Genealogy. Acceso en agosto de 2012
Epistolae.ccnmtl
"Four Queens", Nancy Golstone, 2007
Libro.uca.edu
"The Plantagenets, The Magnificent Century", Thomas B Costain 1951

Enlaces externos 

Reinas consortes de Sicilia del siglo XIII
Princesas de Acaya
Casa de Aragón
Condes de Provenza
Condesas de Anjou
Condesas de Maine
Participantes cristianos en la séptima cruzada
Condesas de Francia del siglo XIII
Fallecidos en Nocera Inferiore